NK Slavija Pleternica je kao pobjednik lige izborila izravan plasman u 3. HNL – Istok. NK Sulkovci su ispali u  2.ŽNL  kao posljednji klub lige, NK Parasan Golobrdci je također ispao u 2.ŽNL jer se liga sljedeće sezone smanjivala sa 16 na 14 klubova.

Konačna tablica - seniori

Izvori 

1999-00
požeško-slavonska-1